Il singolare femminile del torneo di tennis China Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Svetlana Kuznecova che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (finale)
 Svetlana Kuznecova (campionessa)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Nicole Vaidišová (secondo turno)

 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Jelena Janković (semifinali)
 Li Na (quarti di finale)
 Marija Kirilenko (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2006